Pusher steht für

 einen Drogendealer insbesondere harter Drogen, siehe Drogenhandel
 eine Person, die bei (Online-)Auktionen auf ihre eigenen Artikel bietet, um den Preis hochzutreiben, siehe Pushen
 ein Brettspiel, siehe Pusher (Spiel)
 eine im dänischen Drogenmilieu angesiedelte Filmtrilogie von Nicolas Winding Refn, bestehend aus
 Pusher (1996)
 Britisches Remake, Pusher (2012)
 Pusher II (2004)
 Pusher 3 (2005)
 ein Fahrzeug, das Flugzeuge auf Flughäfen schleppen oder auch schieben kann, siehe Flugzeugschlepper
 einen Schubgelenkomnibus beziehungsweise Schubgelenkoberleitungsbus
 Pusher-Konfiguration, Antriebsbauweise, bei der die Propeller hinter dem Triebwerk sind
 eine Person, die an der Pusher-Symptomatik leidet
 einen Sportwart der Streckensicherung bei einer Motorsportveranstaltung, siehe Sportwart
 eine schwedische Musikgruppe, siehe The Pusher
 einen Spielautomaten, siehe Münzschieber.